Kake peut désigner :

Toponyme 

 Kake (Alaska), une localité américaine située en Alaska ;
 Kake, un village de la région du Littoral au Cameroun ;
 Kake (Kumba), une localité du Cameroun située dans le département de la  Meme et la Région du Sud-Ouest.

Divers 
 Kake (personnage), un personnage de bande dessinée homoérotique créé par Tom of Finland ;
 KAKE, une chaîne de télévision américaine.